Стая — традиційне житло гуцульських пастухів на полонинах.
 Стая — діалектна назва стайні, хліва.
 Стая, стайка — ряд кіп або полукіпків на полі.
 Стая — рідковживаний синонім слова «зграя».
 «Стая» — білоруський рок-гурт.
 Стая (, правильніше staje, stajanie) — старопольська міра довжини, що дорівнювала 84 ліктям (статутова); бл. 134 м (старопольська); 893 м (мильова); 1066,8 м (новопольська, що була прирівняна до версти).

Див. також 
 Swarm (значення)
 Зграя (значення)

Примітки